Silhouettea är ett släkte av fiskar. Silhouettea ingår i familjen smörbultsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Silhouettea